Мартин Исакссон (; ) — политик Аландских островов; премьер-министр (1967 - 1972) правительства Аландов; писатель и историк.

Биография 
Родился 20 июня 1921 года в Финляндии.

В качестве депутата Парламента Аландских островов.

С 28 марта 1967 по 1 июля 1972 года был премьер-министром правительства Аландов.

С 1 июля 1972 по 1 октября 1982 года был губернатором Аландских островов.

С 1982 по 1985 году был первым послом Финляндии в Исландии.

Скончался 16 декабря 2001 года в Мариехамне на Аландских островах.

Является автором ряда работ по истории Аландских островов в период Российского протектората, биографии первого премьер-министра Аландских островов Карла Бьёркмана и мемуаров.

Примечания 

Премьер-министры Аландских островов
Послы Финляндии в Исландии
Губернаторы Аландских островов